Viktor Ivanovič Šalimov (), ruski hokejist, * 20. april 1951, Solnečnogorsk, Rusija.

Šalimov je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub Spartak Moskva, na 572-ih prvenstvenih tekmah je dosegel 293 golov, kariero pa je končal v avstrijski ligi. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in treh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato, srebrno in bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 126-ih tekmah, na katerih je dosegel 66 golov.

Pregled kariere 

|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 2
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 15
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 32
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 30
| 16
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 32
| 17
| 10
| 27
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 36
| 20
| 11
| 31
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 11
| 8
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 36
| 28
| 25
| 53
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 3
| 5
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 36
| 18
| 17
| 35
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 6
| 4
| 0
| 4
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 36
| 26
| 11
| 37
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 42
| 12
| 17
| 29
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 44
| 34
| 19
| 53
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 47
| 21
| 32
| 53
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 47
| 27
| 32
| 59
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 44
| 14
| 16
| 30
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 44
| 24
| 21
| 45
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 49
| 16
| 22
| 38
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Innsbrucker EV
| Avstrijska liga
| 85/86
|
| 42
| 37
| 57
| 94
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Innsbrucker EV
| Avstrijska liga
| 86/87
|
| 40
| 43
| 41
| 84
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Salzburg
| Avstrijska liga
| 87/88
|
| 33
| 27
| 29
| 56
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 718
| bgcolor="#7FFF00" | 420
| bgcolor="#7FFF00" | 374
| bgcolor="#7FFF00" | 794
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 204
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti HC TWK Innsbruck
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih